Consuelo González de Perdomo (1950-), femme politique colombienne
 Fernando Araújo Perdomo (1955-), homme politique colombien.
 Horacio Perdomo (1960-), ancien joueur uruguayen de basket-ball.
 José Batlle Perdomo Teixeira (1965-), footballeur international uruguayen.
 
 Óscar Berger Perdomo (1946-), président du Guatemala
 Ronald Perdomo (1941-), homme politique et avocat français.
Patronyme hispanique